Ла́зар Петро́вич Са́ватич (; , Рума — , Нови-Сад) — югославский разведчик, майор Службы государственной безопасности, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 24 мая 1914 в Руме. Отец Петар Саватич — сапожник, позднее директор школы. Мать Иванка. Лазар окончил школу в Руме и техническое училище по специальности слесаря. Был призван в Югославскую королевскую армию, служил автомехаником. Отслужив в армии, в 1938 году устроился работать на авиазавод компании «Змай» в Земуне.

Будучи рабочим, Лазар встретился там с членами рабочего движения. Войдя в состав объединённого синдиката рабочих, он участвовал в забастовке работников авиапромышленности. В забастовке участвовали около 3 тысяч человек. Полицией было арестовано 1300 человек, среди которых был и Лазар. Его отправили в тюрьму близ Дони-Трнавы. Однако после начала войны с Германией Лазар сбежал из тюрьмы.

Вернувшись в Земун, Лазар вступил в партизанское движение в Земуне, скрываясь от хорватской и германской полиции в здании фабрики «Икарус». В январе 1942 года Саватича приняли в КПЮ и назначили секретарём партийного отделения на фабрике. Тот занимался организацией саботажей на захваченных немцами заводах, ведением тайной переписки, а также организацией взрывов на мостах и строительстве «ежей», которые прокалывали шины немецких грузовиков. Таким образом, Саватич стал одним из самых активных партизанов в Земуне.

В октябре 1942 Лазар в земунском парке ликвидировал некоего Мочковича, охранника здания «Икаруса», который был агентом Гестапо и выдавал партизан полицаям. В октябре 1943 года тем же Саватичем вместе с пилотом Иваном Радосавлевичем был уничтожен воевода четников Милан Баич, который обвинялся в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Однако главным подвигом Лазара являлось убийство хорватского бандита, лейтенанта Мартина Вольфа, который обвинялся в расстреле мирных жителей в Среме: Лазар и Иван ликвидировали Вольфа 5 ноября 1943 в Земуне на Бреговитой улице, получив при этом ранения.

В конце 1943 года Лазар установил контакт с партизанами, заняв должность офицера разведки во 2-м Сремском партизанском отряде, который базировался в Босутских лесах. Позднее он был офицером разведки и в 6-й воеводинской ударной бригаде. В октябре 1944 года после освобождения Нови-Сада Саватич был назначен заместителем начальника Отдела национальной безопасности. В ноябре 1946 года он был переведён в Панчево, где возглавил местное Управление государственной безопасности.

В 1948 году во время ликвидации несдавшихся сил четников в селе Долово (территория Воеводины) Лазар был тяжело ранен. Из-за последствий ранения его здоровье начало сильно ухудшаться, и 26 июля 1950 в Нови-Саде Лазар Саватич скончался.

Лазар был награждён рядом орденов и медалей, в числе которых были Медаль партизанской память 1941 года и Орден Народного героя (звание Героя было присуждено 2 октября 1953). В память о югославском разведчике одна из школ Земуна была переименована в честь Саватича.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Ссылки 
 Биография Лазара Саватича на сайте школы его имени 

Разведчики Второй мировой войны
Разведчики Югославии
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Умершие от ран
Коммунисты Сербии